Val di Meco ima više značenja:
 Val di Meco (Bolcano)
 Val di Meco (Verona)